Santana Andrade is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". De rol werd gespeeld door vier verschillende actrices. Tussen 1984 en 1988 werd Santana achtereenvolgens gespeeld door Ava Lazar, Margaret Michaels en Gina Gallego. In 1991 kwam het personage terug, gespeeld door Wanda De Jesús. Santana Andrade was voor het laatst te zien in 1992.
Santana is de dochter van Rosa Andrade en Ruben Andrade, de huishoudster en tuinman van de Capwells. Haar zoon was Brandon Capwell.

Santana gaf Brandon op voor adoptie toen ze nog een tiener was. Gedurende haar tijd in Santa Barbara probeerde ze hem wanhopig terug te krijgen. Ze was daarnaast kort getrouwd met Cruz Castillo. In 1991 kreeg Santana een relatie met C.C. Capwell!

Andrade